Biológiai szervezet, egy élőlény szerveinek egy egyedet alkotó összessége
Társadalmi szervezet, az emberek egy csoportja
Gazdasági szervezet, a gazdálkodás szervezeti kerete
Ökológiai szervezet, élőlények (és ökölógiai környezetük) szerveződése